Собачье мыло — народное название ряда растений за произведение ими мыльных веществ.

 Грыжник гладкий
 Мыльнянка лекарственная